Cadettenschool (Alkmaar)
Defensieschool
Koninklijke Cadettenschool
Koninklijke Militaire Academie
Koninklijke Militaire School (Nederland)
Koninklijke Militaire School (België)
Saffraanberg, een heuvel in de buurt van Sint-Truiden, waar de school voor onderofficieren van de Belgische krijgsmacht is gevestigd